Райан Ларкин (, , Монреаль — , Сен-Иасент) — канадский кинорежиссёр-аниматор, получивший известность в конце 1960-х — начале 1970-х годов благодаря таким новаторским мультфильмам, как «Прогулка» («В движении») (1968) и «Уличная музыка» (1972). В 2004 году вышел посвящённый Ларкину документальный анимационный фильм , завоевавший множество наград.

Биография 
В начале 1960-х годов, в возрасте 19 лет, Райан Ларкин поступил на работу в  (NFB) — один из ведущих мировых центров анимации.

Несмотря на успех и признание его творчества, «Уличная музыка» (1972) стала последним завершённым фильмом режиссёра: карьера Ларкина разрушалась, уступая место пристрастию к алкоголю и кокаину. Вскоре Ларкин покинул NFB. Какое-то время он был бездомным; попрошайничество на улицах Монреаля стало его постоянным занятием.

В начале 2000-х Ларкин делает попытки вернуться к творчеству и приступает к работе над мультфильмом «Spare Change», в котором преломляется его собственный опыт последних лет.

В 2004 году  снял о Ларкине документальный анимационный фильм , завоевавший премию «Оскар» и множество других наград.

Райан Ларкин скончался в 2007 году от рака лёгких, поразившего и мозг. Фильм «Spare Change» был завершён другом Ларкина — композитором и продюсером фильма Лори Гордон и вышел в 2008 году.

Фильмография 
 1965 — Городской пейзаж / Citérama / Cityscape
 1966 — Сиринга / Syrinx
 1969 — Прогулка (В движении) / En marchant / Walking
 1972 — Уличная музыка / Street Musique
 2008 — Spare Change

Награды и номинации 
 Фильм «Прогулка»
 Номинация на Оскар за 1969 год
 Приз C.I.D.A.L.C. Кинофестиваля в Кракове (1969)
 Фильм «Уличная музыка»
 Гран-при за лучший короткометражный фильм на Международном кинофестивале в Мельбурне (1973)

Примечания

Ссылки 
 Статья «Райан Ларкин» в Канадской энциклопедии кино

Режиссёры мультипликации
Художники-мультипликаторы